Лю Ю (439-472) - китайський імператор Південної Сун
 Лю Ю (463-477) - китайський імператор Південної Сун